Csehország
 Křenice, település a Kelet-prágai járásban
 Křenice, település a Klatovyi járásban